Алекса́ндр Никола́евич Во́лков:
 Волков, Александр Иванович (1916—1944) — Герой Советского Союза.
 Волков, Александр Иванович (1917—1944) — Герой Советского Союза.